Amadeus av Aosta kan syfta på:

 Amadeus, 1:e hertig av Aosta
 Amadeus, 3:e hertig av Aosta
 Amadeus, 5:e hertig av Aosta